Il doppio maschile  del torneo di tennis Schenectady Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bernd Karbacher e Andrej Ol'chovskij che hanno battuto in finale Byron Black e Brett Steven 2-6, 7-6, 6-1.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (primo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)

 Karel Nováček /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Byron Black /  Brett Steven (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Schenectady Open 1993
ATP Tour 1993